Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Berwick d'après la ville de Berwick-upon-Tweed à la frontière entre Angleterre et Écosse :
 le , un vaisseau de  rang de 70 canons, lancé en 1679, modernisé en 1700, démantelé en 1742 ;
 le , un vaisseau de  rang de 70 canons, lancé en 1723, démantelé en 1783 ;
 le , un vaisseau de  rang de 70 canons, lancé en 1743, détruit en 1760 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1775, il sert pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, capturé par les Français en 1795, repris pendant la bataille de Trafalgar, détruit peu après ;
 le HMS Berwick est un navire marchand lancé en 1870 et acheté en 1781, il est renommé  en 1786 après avoir été reconstruit suit à un incendie, il fait naufrage en 1790 ;
 le HMS Berwick est précédemment le navire espagnol San Juan Nepomuceno, il est capturé lors de la bataille de Trafalgar et brièvement renommé HMS Berwick, il est ensuite renommé HMS San Juan et est utilisé pour service portuaire jusqu'en 1816, vendu en 1818 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1809, détruit en 1821 ;
 le , un croiseur cuirassée de la classe Monmouth, lancé en 1902 et détruit en 1920 ;
 le , un croiseur lourd de la , lancé en 1926, détruit en 1948 ;
 le , une frégate de la classe Rothesay, lancée en 1961, détruite en 1986.

Berwick